Kino (Britse band), Britse band
 Kino (Russische band), Russische band
 Kino (software), een niet-lineair videobewerkingsprogramma voor Linux 
 KINO Rotterdam, een filmhuis in Rotterdam

Personen
 Eusebio Francisco Kino (1645-1711), jezuïet en ontdekkingsreiziger